Weerwolven (militaire eenheid), Duitse eenheid uit de Tweede Wereldoorlog
Weerwolven (boek), boek van Darren Shan
Weerwolven van Wakkerdam, een kaartspel

Zie ook
Weerwolf, fantasiedier